

Noms communs
 En ornithologie, la penne désigne l'ensemble des plumes rectrices (queue) et rémiges (aile).
 En botanique, la penne désigne la foliole des feuilles composées.
 En architecture, la penne est une solive très importante.
 En aéronautique, une penne est une surface aérodynamique (voir empennage, voilure).
 En Belgique, la penne est la coiffe traditionnelle estudiantine des universités et hautes écoles non catholiques (Bruxelles, Namur, Liège...) en opposition avec la calotte, coiffe traditionnelle de l'université catholique de Louvain et des autres institutions supérieures catholiques.
 Les penne sont une variété de pâtes alimentaires.

Patronymes 

 Jessica Penne (1983-), pratiquante américaine de mixed martial arts ou combat libre ;
 Luigi Durand de la Penne (1838-1921), général et homme politique sarde, puis italien ;
 Luigi Durand de la Penne (1914-1992), nageur de combat et homme politique italien ;

Toponymes 

Le nom de Penne ou Pennes provient du pré-latin, probablement ligure, penna : hauteur rocheuse plus ou moins pentue dans la Gaule du Sud.

 Penne (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie.
 Penne (Italie), commune d'Italie, dans la province de Pescara.
 Penne (ruisseau), petit ruisseau français du département du Lot, en région Occitanie.
 Penne-d'Agenais, commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.
 La Penne, commune française du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 La Penne-sur-Huveaune, commune française du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 La Penne-sur-l'Ouvèze, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Les Pennes-Mirabeau, commune française du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Références